Мит-Гамр или Миньят-Гамр — город в Египте, расположен в губернаторстве Дакахлия в дельте Нила, на правом берегу восточного рукава Нила, напротив города Зифта. Население 110 549 жителей — второй по величине город губернаторства после Эль-Мансуры. Важный египетский центр производства алюминия (более 70 % от общего производства алюминия в Египте), особенно алюминиевой посуды. Имеется текстильная промышленность.

Название города означает "место разлива" (ميت – сокращение от منياة, из коптского ϯⲙⲟⲛⲏ "пункт, место" + غمر, "разлив").

В 1963 году в Мит-Гамре был учрежден первый в мире исламский банк — «Мит-Гамр Бэнк», работавший на основе беспроцентного финансирования

Достопримечательности города 
 Мечеть Эль-Гамри — историческая мечеть
 Церковь Мэри-Гиргис (св. Георгия)
 Улица Порт-Саид — самая длинная улица в Мит-Гамре
 Улица Ахмеда Ораби — центральная улица Мит-Гамра
 Улица Эль-Гейш (Улица Армии) — небольшая улица с офисами и магазинами
 Мост, соединяющий Мит-Гамр и Зифту
 Спортивный клуб Мит-Гамра
 Клуб работников текстильной фабрики
 Центр молодёжи Мит-Гамра

Район 
Мит-Гамр является центром района, который объединяет 11 сельских местных общин, к которым относятся 62 деревни и 158 мелких поселений. Площадь района 346 км², что составляет около 10 % от территории губернаторства. В районе выращивают рис, пшеницу, хлопок.

Примечания 

Города Египта